Akongo – divinità suprema della popolazione Ngombe del Repubblica Democratica del Congo
 Joseph Stephan Akongo – calciatore camerunese, ha giocato nel campionato uruguayano
 Do Akongo Dikoel – chitarrista e cantautore congolese
 Akongo – strumento a corda della tradizione africana (Okeme o "thumb piano")
 Il nome è diffuso anche come toponimo (si chiamano così un altopiano del Congo, un fiume nella Repubblica Centrafricana, centri abitati in Camerun (Akongo, Akongo II e Akongo III) e nel Congo (nella regione di Cuvette e nella regione degli altopiani). È inoltre diffuso come cognome, soprattutto in Congo